Meiomenia dalyelli är en blötdjursart som först beskrevs av Johan Koren och Daniel Cornelius Danielssen 1877.  Meiomenia dalyelli ingår i släktet Meiomenia och familjen Meiomeniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Maskmollusker
dalyelli